Негодин — оним (тип: антропоним и топоним) в России.

 Негодин, Владимир Валентинович (родился 12 февраля 1966 года) — советский и российский регбист, тренер.
 Негодин — прежнее название посёлка Кошкино в Советском районе Кировской области России, вошедший в состав города Советска.